Stanisław Odrowąż ze Sprowy (zm. 1543) – wojewoda bełski i ruski, kasztelan biecki, wiślicki, żarnowski, starosta opoczyński
  Stanisław Odrowąż ze Sprowy (zm. 1545) – wojewoda ruski, podolski i bełski, kasztelan biecki i lwowski, starosta lwowski, zamechski i samborski